Курураре има више значења:

 Курураре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Курураре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику